Conscious Consumer — второй студийный альбом британской панк-рок-группы новой волны «X-Ray Spex». Вышел в свет в 1995 году, вскоре после объединения группы после семнадцатилетнего перерыва.

Список композиций 
Все песни авторства Поли Стайрин.
 Cigarettes — 2:53
 Junk Food Junkie — 3:26
 Crystal Clear — 4:31
 India — 3:21
 Dog in Sweden (Styrene/Hartnett) — 3:14
 Hi Chaperone — 2:58
 Good Time Girl — 2:59
 Melancholy — 3:53
 Sophia — 2:49
 Peace Meal — 2:30
 Prayer for Peace — 3:58
 Party — 2:48

Участники записи 
 Поли Стайрин — вокал
 Ред Спектр — гитара
 Лора Лоджик — саксофон
 Пол Дин — бас-гитара
 Паули Охайрт — ударные

Примечания 

Альбомы панк-рока
Альбомы Великобритании